De FINA Water Polo World League 2002 werd bij de mannen gespeeld van 1 tot en met 4 augustus 2002 in het Griekse Patras. Het was de eerste editie van deze competitie.

Voorrondes
De voorrondes voor de FINA Water Polo World League 2002 werden gehouden van 28 juni tot en met 28 juli 2002.

Groep A

Doordat Griekenland gastland was van de World League kon enkel de kampioen zich nog plaatsen voor de eindronde.

Groep B

Eindronde

Groepsfase
De twee bestgeplaatste teams uit de groepsfase nemen het tegen elkaar op in de finale. De andere twee strijden voor de derde plaats.

3e/4e plaats

Finale

Waterpolo in 2002
Waterpolo in Griekenland
FINA Water Polo World League
Sport in West-Griekenland
Sportevenement in Griekenland